

Persone
Cesare Amici (1925-2003) – politico italiano
Giovanni Amici (1422-1503), in religione Bernardino da Fossa – frate minore, cronista e beato
Giovanni Amici (1860-1921) – politico italiano
Giovanni Battista Amici (1786-1863) – ingegnere, ottico, matematico e naturalista italiano
Giuliana Amici (1952) – atleta e allenatrice di atletica leggera italiana.
Luigi Amici (1817-1897) – scultore italiano
Nicola Amici (1865-1944) – matematico italiano
Sesa Amici (1958) – politica italiana
Venceslao Amici (1869-1948) – ingegnere e deputato italiano

Televisione
Amici – programma televisivo italiano (1992-1997, 2000-2001)
Amici di Maria De Filippi – programma televisivo italiano (dal 2001)

Altro
3809 Amici – asteroide scoperto nel 1984 dall'osservatorio San Vittore
Amici – album dei New Trolls del 1988
Isole degli Amici – l'antico nome dell'arcipelago di Tonga.
 Amici – videogioco del 2009 per Nintendo DS

Altri progetti